Борис Давидович Дейч (23 августа 1938, Сигет, Марамуреш — 7 февраля 2022, Москва) — украинский , народный депутат Украины V, VI, VII созывов (2006—2014), до этого — председатель Верховного Совета Крыма (2002—2006, 1-й заместитель с 1998 года). Член Партии регионов с 2001 года, член Политсовета партии. Герой Украины (2013).

Биография 
Окончил Донецкий институт советской торговли по специальности экономики торговли, экономист, учился в 1968-74 годах.

 1955—1957 — портной Симферопольского райпромкомбината.
 1957—1960 — служба в Советской Армии.
 1960—1962 — заведующий швейной мастерской Азовского райпромкомбината, Крымская область.
 1962 — мастер-закройщик верхней одежды Тауйского рыбкоопа Магаданского облпотребсоюза.
 1962—1963 — мастер бытовых цехов Советского райпромкомбината, Крымская область.
 1963—1966 — мастер цеха индпошива Нижнегорского райбыткомбината, заведующий бытовыми мастерскими, председатель Нижнегорского сельпо Нижнегорского райпо Крымоблпотребсоюза.
 1966—1967 — заместитель председателя Советского райпотребсоюза Крымоблпотребсоюза.
 1967—1973 — директор оптовой торговой базы, начальник торгового отдела, директор Нижнегорской райзаготконторы Нижнегорского райпо Крымоблпотребсоюза.
 1973—1977 — директор Судакского курортторга, Крымская область.
 1977 — управляющий Феодосийским трестом ресторанов.
 1977—1980 — начальник межсовхозной базы отдыха «Новый Свет», г. Судак.
 1980—1982 — директор Судакского курортплодоовощеторга.
 1982—1989 — директор Судакского комбината общественного питания.
 1989—1996 — директор санатория «Солнечный камень» шахты им. Засядько, г. Судак. (связи: директор шахты в 1979-92 годах Ефим Звягильский)
 1996—1998 — директор дома отдыха «Судак», генеральный директор ОАО Туристско-оздоровительный комплекс „Судак“, г. Судак.
 май 1998 — апрель 2002 — первый заместитель Председателя ВС Крыма.
 апрель 2002 — май 2006 — Председатель Верховного Совета Крыма.
 апрель 2006 — народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодёжной политики, спорта и туризма; с декабря 2007 — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

16 марта 2014 года на референдуме о статусе Крыма Борис Дейч проголосовал за присоединение Крыма к Российской Федерации. На следующий день он заявил о сложении с себя полномочий народного депутата Украины, однако официально лишён полномочий не был и до окончания в ноябре работы Верховной Рады VII созыва оставался депутатом, в июле 2014 присутствуя на нескольких заседаниях Верховной Рады.

В июле 2002 года стал госслужащим I ранга.

Скончался 7 февраля 2022 года в Москве от COVID-19. Церемония прощания состоялась 10 февраля 2022 года в Симферополе у здания Государственного Совета республики.

Общественная деятельность 
 Депутат Верховного Совета Крыма 1-го (1991—1994), 2-го (1994—1998), 3-го (1998—2002) и 4-го (2002—2006) созывов.
 Член Партии регионов с 2001 года, член Политсовета партии.
 Вице-президент Еврейской конфедерации Украины.

Семья 
Супруга Жанна Леонидовна (урождённая Хавриенко, 1938—2014).

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена Державы (24 августа 2013) — за выдающийся личный вклад в государственное строительство, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность, высокий профессионализм
 Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2009)
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2003)
 Орден «За заслуги» III степени (1998).
 Орден «Знак Почёта» (1986).
 Медали — «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984).
 Заслуженный работник сферы услуг Украины (1997).
 Звание «Почётный крымчанин» (2003).
 Звание «Почетный гражданин г. Судака» (1998).
 Почетный работник туризма Украины (2003).
 Почетная грамота Президиума Верховной Рады АРК (1998).
 Орденский знак «Слава за верность Отчизне» III степени (2000).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выжившие в Холокосте
Председатели Верховного Совета Автономной Республики Крым
Члены Партии регионов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Заслуженные работники сферы услуг Украины
Первые заместители председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым
Почётные крымчане
Умершие от COVID-19 в России